Baillargé et Baillairgé

Charles-Philippe-Ferdinand Baillairgé (1826-1906) est un architecte canadien.
François Baillairgé (1759-1830) est un architecte, sculpteur et peintre canadien. Il est un des premiers canadiens à avoir étudié l'art dans les grandes académies d'Europe.
Jean Baillairgé (1726-1741) est un architecte canadien, père de François.
Pierre-Florent Baillairgé (1761-1812) est un sculpteur canadien, fils de François.
Thomas Baillairgé (1791-1851) est un architecte et sculpteur canadien, neveu de François.